Yao – grupa etniczna w Afryce, zamieszkujący Malawi, Mozambik i Tanzanię
 Yao (Mien, Dao) – grupa etniczna w Azji, zamieszkująca południowe Chiny, Wietnam, Laos i Tajlandię
 Yao – miasto w Japonii, w prefekturze Osaka
 Yao – mityczny władca Chin